Pibor kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 River Pibor, vattendrag,

Sydsudan 

 Pibor (ort i Sydsudan), Jonglei, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Sydsudanförgreningar